Буслаева:

 Буслаева — деревня в Кудымкарском районе Пермского края России.
 Буслаева, Ирина Николаевна (Бугримова; 1910—2001) — советская артистка цирка, дрессировщица.
 Буслаева, Тамара Николаевна (Бутенко; род. 1922) — советская артистка цирка, дрессировщица.